Тоньи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тоньи, Гастон (род. 1997) — аргентинский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Тоньи, Джузеппе (1903—1981) — итальянский государственный деятель, министр промышленности и торговли Италии.
 Тоньи, Камилло (1922—1993) — итальянский композитор, пианист и педагог.